Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2012 (Дивізіон ІІ) — чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у двох групах: Група А Марибор (Словенія) з 25 по 31 березня, Група В Сеул (Південна Корея) з 10 по 16 березня 2012 року.

Група А

Група В

Посилання 
 Група А  
 Група В   
 Архів на сайті hockeyarchives  
 Архів на сайті hokej  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2012 у хокеї з шайбою